Das Regal Scottish Masters 1990 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1990/91. Das Einladungsturnier wurde vom 12. bis 16. September ausgetragen. Nachdem die ersten acht Ausgaben in Glasgow ausgetragen worden waren, zog man in diesem Jahr in die benachbarte Kleinstadt Motherwell um. Das dortige Civic Centre blieb bis 2000 Veranstaltungsort des Scottish Masters.

Zum zweiten Mal in Folge und zum zweiten Mal seit der Neuauflage des Turniers 1989 hieß das Finale Stephen Hendry gegen Terry Griffiths. Der schottische Weltmeister und Weltranglistenerste gewann mit 10:6. Damit war er der dritte Spieler, der seinen Scottish-Masters-Titel verteidigen konnte. Für den Waliser Griffiths war es dagegen die dritte Finalniederlage in Folge bei dem Turnier, das er nie gewinnen konnte.

Preisgeld 
10.000 £ legte der Sponsor Regal gegenüber seinem ersten Engagement im Vorjahr drauf. Von 500 £ für Erstrundenteilnehmer bis zu 2.500 £ für den Sieger stiegen die Prämien für die Spieler.

Finalrunde 
Neben den Top 9 der Weltrangliste hatte auch noch der Waliser Darren Morgan einen Platz im Turnier bekommen. Die Top 6 waren für das Viertelfinale gesetzt, die übrigen 4 Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an und die beiden Sieger spielten dann gegen die beiden topgesetzten Spieler.

Finale 
Am Ende der letzten Saison hatte Stephen Hendry seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen und die Führung in der Weltrangliste übernommen. 17 Profiturniere hatte er bis dahin gewonnen. Terry Griffiths hatte sogar schon 18 Titel geholt, ging aber schon auf das Ende seiner Karriere zu, die 1979 mit einem Weltmeistertitel begonnen hatte. Im Vorjahr hatte Hendry das Duell Jung gegen Alt deutlich mit 10:1 gewonnen.

Diesmal verlief das Turnier ausgeglichener. Griffiths gewann den ersten Frame, Hendry glich aus. Danach ging der Schotte mehrmals in Führung, aber der Waliser stellte jeweils sofort wieder ein Unentschieden her. Dies setzte sich bis zum 5:4 für Hendry zum Sessionende fort. Am Abend gewann dann aber der Favorit den ersten Frame. Griffiths hatte Schwierigkeiten, den Anschluss zu halten und Hendry erhöhte auf 8:5 und 9:6. Mit einem Century-Break von 138 Punkten schloss er schließlich das Endspiel zum 10:6-Sieg ab. Er verteidigte als dritter Spieler seinen Titel nach Cliff Thorburn und Steve Davis, der sogar dreimal in Folge gewonnen hatte. Für Terry Griffiths war es aber das letzte Profifinale seiner Karriere.

Century-Breaks 
Drei Breaks von über 100 Punkten gelangen Stephen Hendry im Turnier, was zuvor auch nur die beiden anderen Mehrfachsieger Steve Davis und Cliff Thorburn geschafft hatten. Mit dem höchsten Break von 138 Punkten beendete der Schotte im Finale das Turnier. Dafür bekam er noch einmal eine Zusatzprämie von 3.500 £.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1990
1990
Billardturnier in Motherwell